Nova Veneza ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Nova Veneza (Goiás), Bundesstaat Goiás 
 Nova Veneza (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina